Дмитрий Лукич Тверско́й (1904—1995) — советский учёный, организатор и первый директор ВНИИ фитопатологии. Доктор биологических наук, профессор.

Биография 
Окончил Институт прикладной зоологии и фитопатологии (1927).

В 1927—1935 зав. отделом фитопатологии Абхазской сельскохозяйственной опытной станции, руководитель секции болезней табака и махорки в лаборатории микологии и фитопатологии А. А. Ячевского, начальник сектора фитопатологии ВИЗР.

В 1935—1958 зав. лабораторией ВНИИ свекловичного полеводства, зав. лабораторией фитопатологии Московской станции ВИЗР.

С 1958 г. первый директор ВНИИ фитопатологии (был его главным организатором).

Автор монографии «Болезни табака и махорки».

Награждён орденами и медалями.

Статьи

Источники 
 Защита растений. Изд-во «Колос», 1995 (Некролог)

Популяризаторы биологии